Следующие фильмы носят название «Киллер»:
 Наёмный убийца (фильм), 1989 год, производство Гонконг, оригинальное название «Dip huet seung hung».
 Киллер (фильм, 1994), производство Канада, оригинальное название «Killer».
 Киллер (фильм, 1997), производство Польша, оригинальное название «Kiler».
 Киллер (фильм, 1998), производство Россия.
 Киллер (фильм, 1998), производство Гонконг, оригинальное название «The Hitman».
 Киллер (фильм, 2008), производство США, оригинальное название «Killshot».
 Киллер — док. фильм Джанфранко Росси о наркобаронах Мексики (2011)